

Miejscowości w Polsce 
 Dołżyca – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza 
 Dołżyca – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Cisna

Miejscowości na Ukrainie 
 Dołżyca – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim